Устиновка — река в Кавалеровском районе Приморского края России, правый и самый большой приток реки Зеркальной.

Описание 
До 1972 года называлась «Сибайгоу» (Северо-Западная речка). Переименована по названию близлежащего селения Устиновки, которое в свою очередь носит имя А. И. Устинова — инженера-землеустроителя, до Октябрьской революции заведующего Ольгинским переселенческим подрайоном.

 Код водного объекта в государственном водном реестре (ГВР) — 20040000212118200007763
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 118200776.

Памятник природы 
В верховьях реки Устиновки, сохранился в первозданном виде большой по площади участок кедровой тайги. Участок защищён с запада и юга хребтом Сихотэ-Алинь, с востока от моря — Кавалеровскими (Сигуевыми) горами. Памятник находится в малодоступном месте, образован для сохранения семенного генетического фонда бонитентного кедра (кедровой сосны). На территории кедрового участка встречается реликтовый остроконечный тис и чаще всего — корень женьшеня.

Примечания 

Реки Кавалеровского района